Шаззо — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шаззо, Казбек Гиссович (1939—2015) — доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей РФ, заслуженный деятель наук Республики Адыгея.
 Шаззо, Рамазан Измаилович (1943—2018) — советский и российский учёный в области переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, член-корреспондент РАСХН  (2001—2014),  член-корреспондент  РАН  (2014).
 Шаззо, Сафет Шугайбовна (1937—2003) — передовик советского сельского хозяйства, звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.